Теофи́ль Делькассе́ (, 1 марта 1852, Памье, департамент Арьеж, Франция — 22 февраля 1923, Ницца, Франция) — французский дипломат, государственный деятель, министр иностранных дел Франции (1898—1905 и 1914—1915).

Биография 
Родился в семье представителей мелкой буржуазии, его отец Лоран Делкассе (1826—1889) был профессором живописи.

По окончании средней школы в городском колледже Теофиль получил степень бакалавра в 1870 году, прежде чем поступить на факультет литературы Тулузы. 

В 1874 г. получил высшее филологическое образование в Тулузе. Работал в нескольких государственных учреждениях на юго-западе, в частности в Тарбе и Монтобане, прежде чем перебрался в Париж. Здесь он сотрудничал с изданием «Французская Республика» (La République française), издававшимся Леоном Гамбеттой, чьим верным последователем он стал.

Вследствие своих антиклерикальной убеждений в январе 1886 г. вступил в ряды масонов — в «Латинское братство» города Фуа.

В 1889 г. был избран в Национальные собрание в качестве представителя Фуа и от партии радикальных социалистов; принадлежал к умеренному крылу этой партии. Переизбирался на протяжении тридцати лет, сложив депутатские полномочия в 1919 г.

В 1893 г. был назначен на должность государственного министра по делам колоний.

В 1894—1895 гг. — министр колоний. На этой должности дал новый импульс французской колониальной политике, особенно в Западной Африке; были подчинены новые районы, также был усилен флот. Министерство получило большую независимость в своей деятельности, в некоторых случаях даже не информируя парламент о предпринятых инициативах.

В 1898—1905 гг. — министр иностранных дел Франции. На этом посту занимал выраженную антигерманскую позицию. Стремится разрушить систему союзов, разработанную канцлером Бисмарком в предыдущие десятилетия, которая связывала Германскую Империю с Австро-Венгерской Империей, Италией и Россией.

Во главе МИД сумел вывести Францию ​​из исходной политической изоляции. В частности, в обмен на некоторые уступки в Восточной Африке происходило сближение с Великобританией.

В 1899 г. стал посредником в конфликте между США и Испанией, смог успешно организовать переговоры по заключению мира между двумя странами. Разделив соответствующие сферы интересов в Северной Африке в секретном соглашении 1902 года, он также улучшил отношения с Италией, которая получала в качестве будущей колонии Ливию, Франции отходили Тунис и Марокко. Был создан союз с Россией — в 1899 и 1901 гг. министр посетил Санкт-Петербург. Уже в августе 1899 г. был заключен дипломатический союз между двумя странами. В июне 1900 г. была демаркирована граница между испанскими и французскими колониями в Африке.

Во время визита в Лондон в составе делегации во главе с президентом Эмилем Лубе в апреле 1904 г. были достигнуты соглашения о взаимных интересах в Египте, Ньюфаундленде и Марокко. Прямым следствием стало дальнейшее отчуждение с немецким рейхом. После Гулльского инцидента включился в процесс урегулирования отношений между Великобританией и Россией, чтобы предотвратить эскалацию напряженности между ними.
В Танжерском кризисе выступал за жесткое противостояние Германии, однако эту позицию отверг пацифистски настроенный премьер-министр Морис Рувье. Из-за возникших противоречий в июне 1905 г. подал прошение об отставке.

Занимался вопросами военно-морского сотрудничества между Великобританией и Францией.

Морской министр (1911—1913). Посол в Петербурге (февраль 1913 — март 1914). Министр иностранных дел (август 1914 — октябрь 1915). Являлся одним из создателей Антанты. Его самым важным успехом на этом этапе стало вступление в войну на стороне Антанты Италии. Был вынужден уйти в отставку в октябре 1915 г. из-за своей чрезмерно пророссийской позиции, поскольку его поддержка целей войны России на Балканах привела Болгарию в лагерь Центральных держав.

Ушел из политической жизни в 1919 г. вследствие потрясения от гибели своего сына Жака на германском фронте в ходе Первой мировой войны.

Смерть 
Он умер в Ницце 22 февраля 1923 года. Был похоронен на парижском кладбище в Монмартре. На его могиле выгравирована эпитафия: «Эти несколько слов, которые суммируют всю мою жизнь: для Франции всё, всегда».

Примечания

Литература 
 
 Дипломатический словарь. — М.: Государственное издательство политической литературы. А. Я. Вышинский, С. А. Лозовский.1948.

Ссылки 
 

Министры иностранных дел Франции
Министры колоний Франции
Морские министры Франции
Главы военного ведомства Франции
Послы Франции в России